Green Spring ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Spring (Delaware)
 Green Spring (Kentucky)
 Green Spring (Pennsylvania)
 Green Spring (Virginia)
 Green Spring (West Virginia)
 Spring Green (Wisconsin)